Alain Bonnand (1949-), peintre français
 Alain Bonnand (1958-), écrivain français
 Clément Bonnand (1796-1861), prêtre missionnaire français, vicaire apostolique de Pondicherry (Inde)
 Cyrille Bonnand (1970-), cycliste français